Liste B steht für:

 Öffentliche Liste der Trägermedien mit absolutem Verbreitungsverbot, siehe Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien #Liste der jugendgefährdenden Medien
 In-vitro-Diagnostika, siehe Richtlinie 98/79/EG #Liste B
 alternative Wirbelsturmnamen, siehe Liste der Namen tropischer Wirbelstürme
 zurückzugebende Unternehmen, siehe Volksentscheid in Sachsen 1946 #Inhalt